Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (далее – Университет) - один из 14-ти спортивных вузов, осуществляющий подготовку специалистов в области физической культуры, спорта, гостеприимства, менеджмента для Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации.

Учредителем Университета является Министерство спорта Российской Федерации.

История 
Университет ведет свою историю с 1974 года, когда в Казани был создан филиал Волгоградской государственной академии физической культуры.

В связи со строительством Камского автозавода (КАМАЗ) в 1986 году филиал был переведен в Набережные Челны, а в 1997 году на его базе учреждён Камский государственный институт физической культуры (КамГИФК).

В 2006 году учебному заведению был присвоен статус Академии. ВУЗ был переименован в Камскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма (КамГАФКСиТ).

В 2008 году Казань получила право проведения XXVII Всемирных летних студенческих игр. В рамках реализации Концепции наследия Универсиады ВУЗ в 2010 году вернулся в Казань и получил не только новое имя – Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (ПовГАФКСиТ), но и 7 современных спортивных объектов, построенных к Универсиаде-2013. Академия в течение 10-ти лет стала одним из крупнейших «игроков» на российском рынке спортивного образования: вышла на проектные мощности по набору абитуриентов, сформировала профессорско-преподавательский состав вуза и основной пул образовательных программ.

В марте 2021 года Академия была переименована в Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Новый статус расширил возможности ВУЗа в образовательной, научной и международной сферах деятельности.

Общие сведения 
Университет осуществляет подготовку тренеров спортивных школ, преподавателей физической культуры, фитнес-тренеров, инструкторов лечебной физкультуры, работников физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центров, спортивных менеджеров и управленцев, организаторов массовых физкультурно-спортивных мероприятий, специалистов в области гостеприимства.

По состоянию на 2022 год в образовательном процессе Университета принимают участие 3 института и 18 кафедр:
 Институт спорта:
 кафедра теории и методики лыжного спорта;
 кафедра теории и методики единоборств;
 кафедра теории и методики тенниса и бадминтона;
 кафедра теории и методики футбола и хоккея;
 кафедра теории и методики водных видов спорта;
 кафедра теории и методики волейбола и баскетбола;
 кафедра теории и методики гимнастики;
 кафедра теории и методики легкой атлетики и гребных видов спорта.
 Институт физической культуры:
 кафедра медико-биологических дисциплин;
 кафедра теории и методики физической культуры и спорта;
 кафедра адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности;
 кафедра педагогики и психологии в сфере физической культуры и спорта;
 кафедра физической культуры.
 Международный институт гостиничного менеджмента и туризма:
 кафедра социально-гуманитарных дисциплин;
 кафедра сервиса и туризма;
 кафедра иностранных языков и языкознания;
 кафедра экономики и управления в спорте;
 кафедра физико-математических дисциплин и информационных технологий.

Университет - единственный спортивный вуз страны, чьи образовательные программы в 2020-2021 гг. успешно прошли профессионально-общественную аккредитацию. 

В Национальном агрегированном рейтинге Университет по итогам 2021 г. находится  в 3 лиге (Топ-300). 

Университет располагает новым современным учебно-лабораторным корпусом, спортивными объектами, среди которых: федеральные спортивно-тренировочные центры: Центр гимнастики и Центр гребных видов спорта, учебно-спортивные комплексы: Буревестник (крытый бассейн и легкоатлетический стадион), Академия тенниса, Ледовый дворец «Зилант», Центр бадминтона, Дворец водных видов спорта, на базе которого располагаются Медико-санитарная часть Научно-исследовательского института физической культуры и спорта и гостиница «Регата».

На базе Университета функционирует Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, проводящий исследования в области спортивной функциональной диагностики, реабилитации, физиологии, генетики, биомеханики и биохимии, имеющий в своем составе 6 лабораторий: спортивной генетики и молекулярной физиологии; биохимических и клинико-диагностических исследований; биомеханики спорта; физиологии спорта; спортивной статистики и аналитики; комплексного мониторинга объектов спорта, оборудования, экипировки и материалов. Основными задачами Научно-исследовательского института являются научно-методическое и медико-биологическое сопровождение тренировочного и восстановительного процесса спортсменов, углубленный и текущий медицинский осмотр, лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия, аналитические исследования для спортивных команд.

В Университете функционирует аспирантура по 4 научным специальностям (в соответствии с ФГТ):

1.5.5. Физиология человека и животных;

5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка;

5.8.5. Теория и методика спорта;

5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура.

В Университете издается научно-теоретический журнал «Наука и спорт: современные тенденции», который включен ВАК в Перечень российских рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

На базе Университета создан Поволжский научный центр физической культуры и спорта Российской академии образования, который реализует научные исследования и инновационные проекты в области образования.

Университет входит в «Перечень организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования» Министерства просвещения РФ.

Университет является международным центром спортивной жизни. На спортивных объектах вуза проводятся масштабные соревнования с участием сильнейших атлетов. Сборные России регулярно проводят на базе Университета учебно-тренировочные и восстановительные сборы.

В вузе работает Институт дополнительного образования, на базе которого слушатели всей страны получают профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

Студенты Университета проживают в современном студенческом кампусе, в котором созданы все условия для комфортной и безопасной жизни. В каждом доме есть своя прачечная, медпункт, учебные классы и видеозал. Предусмотрено 2-4-х местное размещение студентов.

Выпускники 
Выпускники университета - выдающиеся спортсмены: 

 четырехкратный чемпион России по футболу в составе казанского «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита» мастер спорта России Александр Бухаров;
 чемпион Стамбульского (1995), Хьюстонского (2006) и Бабушкиного (2003, 2004) марафонов в беге на длинные дистанции, участница Олимпийских игр 1996 в Атланте, заслуженный мастер спорта России Фирая Султанова-Жданова;
 четырехкратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр 2000 в Сиднее по стрельбе, заслуженный мастер спорта России Светлана Демина;
 чемпион Европы по плаванию, участник Олимпийских игр 2004 в Афинах, мастер спорта международного класса Алексей Зацепин;
 чемпион Олимпийских игр 2008 в Пекине в беге с препятствиями, рекордсменка, заслуженный мастер спорта России Гульнара Галкина-Самитова;
 серебряный призёр Олимпийских игр 2012 в Лондоне в фехтовании (командная рапира), заслуженный мастер спорта России Камилла Гафурзянова;
 абсолютная чемпионка мира среди девушек (2013), чемпионка мира по летнему биатлону в смешанной эстафете, двукратная чемпионка Европы по биатлону среди юниорок, чемпионка в гонке преследования, бронзовый призёр III Всемирных зимних военных игр в Сочи в спринте, бронзовый призёр в спринте зимних юношеских Олимпийских игр 2012 в Инсбруке, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2022 в Пекине, заслуженный мастер спорта России Ульяна Нигматуллина.
 чемпион студенческой Универсиады (2015), двукратный серебряный медалист чемпионата мира в эстафете (2017, 2019), серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Андрей Ларьков;
 чемпион мира по плаванию на короткой воде, чемпион и призер чемпионатов Европы, чемпион России, серебряный призер Олимпийских игр 2020 в Токио по плаванию, заслуженный мастер спорта России Александр Красных;
 бронзовый призер Европейских игр (2015), двукратный победитель Лиги чемпионов, трёхкратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка и Суперкубка России, серебряный призер Олимпийских игр 2020 в Токио, заслуженный мастер спорта России Виктор Полетаев;
 вратарь клуба КХЛ «Ак Барс», лучший вратарь КХЛ 2019/2020, бронзовый призёр КХЛ 2021, рекордсмен чемпионатов России по продолжительности «сухой» серии, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 в Пекине, заслуженный мастер спорта России Тимур Билялов.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма
Высшие учебные заведения физической культуры и спорта России